Candale peut signifier :
 Liste des comtes de Foix-Candale, aux  ;
 Jean de Foix-Candale († 1485),comte de Benauges et de Candale, captal de Buch ;
 Gaston II de Foix-Candale (1448 † 1500), comte de Benauges et de Candale, captal de Buch ;
 Gaston III de Foix-Candale († 1536), comte de Benauges et de Candale, captal de Buch ;
 Frédéric de Foix, († 1571), comte de Benauges et de Candale, captal de Buch ;
 Christophe de Foix, († 1570), évêque d'Aire-sur-l'Adour, appartient à la lignée Foix-Candale ;
 François de Foix, († 1594), évêqued'Aire-sur-l'Adour, appartient à la lignée Foix-Candale ;
 Louis de Nogaret de La Valette d'Épernon, (1593-1639), archevêque de Toulouse ;
 Diane de Foix-Candale, (1540-1587) épouse de Louis de Foix ;
 Jean Louis de Nogaret de la Valette, duc d'Epernon (1554-1642), père de Bernard (1592-1661) ;
 Bernard de Nogaret de La Valette d'Épernon, duc de La Valette puis duc d'Epernon (1592-1661), fils de Marguerite de Foix-Candale, duc d'Epernon, père de Louis-Charles (1627-1658) ;
 Louis-Charles de Nogaret de Foix, duc de Candale (1627-1658).